Конкурс песни Евровидение 1984 — 29-й конкурс песни «Евровидение». Он прошёл 5 мая 1984 года в городе Люксембург (Люксембург) в муниципальном Гран-театре.

Швеция одержала свою вторую победу на конкурсе, на этот раз её представляла группа «Herreys» с песней «Diggi-Loo Diggi-Ley».

Место проведения 

Люксембу́рг — столица и крупнейший город Великого Герцогства Люксембург.

Местом проведения четвёртого конкурса в Люксембурге стал «Гран-театр», в котором проводилось также и Евровидение 1973 года.

Формат 
Девятнадцатилетняя Дезире Нозбуш вела конкурс на четырёх языках: английский, французский, немецкий и люксембургский.

Участвующие страны 

От участия на этот раз отказались Израиль (конкурс совпал с Днём Памяти) и Греция. К конкурсу вновь присоединилась Ирландия, пропустившая «Евровидение-1983». Таким образом, 19 стран приняли участие в соревновании.

Выступление Великобритании было встречено свистом местных зрителей. Точная причина негодования люксембургской публики не известна, но существуют две теории: первая — это был ответ погромам, которые фанаты сборной Англии по футболу устроили в Люксембурге годом ранее после непопадания сборной на Евро-1984; вторая — зрителям показалось, что представительницы Великобритании пели под фонограмму.

Луи Херри, участник шведской группы «Herreys» стал самым молодым мужчиной, выигравшим конкурс. На тот момент ему было 18 лет и 184 дня. Евровидение 1984 года также стало третьим, на котором победила песня, исполненная под номером 1. Предыдущие два раза были в 1975-м и 1976 годах.

Вернувшиеся исполнители 
  — Мари Роос (1972)
  — Изольда Баруджия (1982 — в составе группы «Aska»)

Дирижёры 
Все песни сопровождались оркестром. В качестве дирижёров выступили:

  — Курт-Эрик Холмквист
  — Паскаль Стиве
  — Франсуа Робе
  — Эдди Герин
  — Сигурд Янсен
  — Джон Коулмэн
  — Пьер Као
  — Джо Карлье
  — Ноэл Килехан
  — Хенрик Крогсгорд
  — Рохир ван Оттерло
  — Мато Досен
  — Рихард Остеррайхер
  — Пьер Као
  — Сельчук Басар
  — Осси Рунне
  — Марио Роббиани
  — Джусто Пио
  — Педру Осориу

Результаты

Голосование

12 баллов в финале 

Результаты голосования объявляли:

  — Агнета Бульме-Бёрьефорш
  — Жак Арви
  — Николь Андре
  — Матильде Харрин
  — Эгиль Тейге
  — Колин Берри
  — Анна Партелиду
  — Жак Оливье
  — Джон Скехан
  — Бент Хениус
  — Флип ван дер Схали
  — Снежана Липковска-Гаджинаумова
  — Тилия Херольд
  — Рут Каппельсбергер
  — Фатих Орбай
  — Сольвейг Херлин
  — Мишель Штокер
  — Мариолина Каннули
  — Жуан Абел Фонсека

Примечания

Ссылки 
 http://www.esctoday.com
 http://www.eurovision.tv

 
1984 год в музыке